Кипърска първа дивизия 2010/11 е седемдесет и трети шампионат по футбол на Кипър. Сезонът започва на 27 август 2010 г. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на АПОЕЛ. Първенството се провежда на два етапа. След редовните 26 срещи, отборите са разделени на три групи – 1-во до 4-то място, 5-о до 8-о и 9-о до 12-о. Последните два отбора изпадат директно.

Първи етап

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Втори етап 
Първите 12 отбора са разделени в 3 групи. Точките след краят на редовния сезон се запазват.

Група А

Група В

Група С 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Голмайстори

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони